«Депутат Балтики» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1936 году режиссёрами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем. Другое название — «Беспокойная старость».

Премьера фильма в СССР состоялась 27 марта 1937 года.

Посвящаем великому русскому учёному. К. А. Тимирязеву. Борцу и мыслителюИдея фильма «Депутат Балтики» была предложена писателю Л. Рахманову в 1935 году А. И. Пиотровским, художественным руководителем «Ленфильма».

Сюжет 

1917 год… Ноябрь… В Петрограде осталось хлеба на 4 дня.
Действие фильма происходит в Петрограде осенью 1917 года, в самый разгар революции. Большевики приходят к власти. Студенты увлечены политикой и им не до учёбы. Большинство преподавателей и учёных с презрением и опаской относятся к новой власти и её действиям. Но главный герой, пожилой профессор Дмитрий Илларионович Полежаев, сумел понять и принять революцию. Он начинает обучать группу балтийских матросов-большевиков. Позже Полежаев становится «депутатом Балтики», избирается депутатом от моряков Балтийского флота.

Прототип главного героя 

Основным прототипом профессора Полежаева стал русский учёный, естествоиспытатель-дарвинист К. А. Тимирязев (1843—1920), преподававший в Кембридже и Оксфорде. Тимирязев был одним из немногих выдающихся русских учёных, который открыто поддержал Советскую власть. В то же время главный герой фильма — собирательный образ, вобравший в себя некоторые черты Дмитрия Менделеева, Ромена Роллана, Константина Станиславского, Михаила Римского-Корсакова, Всеволода Мейерхольда, походку академика Ивана Павлова и Владимира Немировича-Данченко.

В ролях 
 Николай Черкасов — профессор Дмитрий Илларионович Полежаев
 Мария Домашёва — Мария Александровна, жена Полежаева
 Борис Ливанов — Михаил Макарович Бочаров
 Олег Жаков — доцент Викентий Михайлович Воробьёв
 Александр Мельников — матрос Куприянов (роль озвучил — Юрий Толубеев)

Съёмочная группа 
 Либретто — Леонид Рахманов
 Сценарий — Даниил Дэль, Александр Зархи, Леонид Рахманов, Иосиф Хейфиц
 Музыка — Николай Тимофеев
 Постановка — Александр Зархи, Иосиф Хейфиц
 Главный оператор — Михаил Каплан
 Художники — Николай Суворов, Владимир Калягин
 Главный звукооператор — Арнольд Шаргородский

Призы и награды 
  — Международная выставка декоративных искусств в Париже (Гран-при — Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)
  — Сталинская премия II степени (Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)
  — Венецианский кинофестиваль (Латунная медаль — Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)

Премьера фильма «Депутат Балтики» в США состоялась 3 сентября 1937 года, а 27 сентября в штате Пенсильвания он был запрещён к показу советом по цензуре.

Влияние 
Название «Депутат Балтики» изначально носила основанная в 1990 году музыкальная группа «Химера».

Примечания

Литература 
 Брашинский М. — «Депутат Балтики», СССР (1937): Худож. фильм // Искусство кино. — 1987. — № 3. — С. 106—109

Ссылки 

 
 «Депутат Балтики» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы об Октябрьской революции
Фильмы студии «Ленфильм»
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы СССР 1936 года
Фильмы по сценариям Иосифа Хейфица